Finlands U21-herrlandslag i fotboll är det landslag som representerar Finland med fotbollsspelare som är 21 år gamla eller yngre vid den tidpunkt då ett kvalspel till en europeisk U21-turnering inleds.

Turneringsstatistik

U21-EM
1978-2007 — Ej kvalificerade
2009 — Gruppspel
2011-2017 — Ej kvalificerade

Olympiska sommarspelen
Sedan Olympiska sommarspelen 1992 har olympiska spelen räknats som U21-landslagsmatcher.
1992-2016 — Ej kvalificerade

Spelartruppen
Följande spelare togs ut till U21-EM kvalet mot Rumänien den 14 november 2019.

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

Referenser
Finlands Bollförbund

U21-landslag i fotboll
Fotboll i Finland